Вадим Александрович Пчёлкин (род. 7 ноября 1972 года, Ленинград) — российский хоровой дирижёр, педагог. Основатель и руководитель Хора мальчиков Санкт-Петербурга (с 1992 года). На данный момент считается одним из лучших хоровых дирижёров в России.

Окончил с отличием Хоровое училище имени М. И. Глинки (1991), Санкт-Петербургскую консерваторию (1996, класс профессора Е. П. Кудрявцевой).

Член президиума Всероссийского Хорового Общества (ВХО), член правления Союза Концертных Деятелей Санкт-Петербурга, В 2006—2008 — хормейстер Государственной Академической Капеллы Санкт-Петербурга. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2018)

Удостоен 23 апреля 2008 года Благодарности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за существенный личный вклад в развитие дополнительного образования детей в Санкт-Петербурге и многолетнюю успешную профессиональную деятельность.

Хоровая студия мальчиков и юношей  под управлением Вадима Пчёлкина 

Хоровая студия была основана Вадимом Пчёлкиным в 1992 году. К 2019 году Хор мальчиков и юношей Санкт-Петербурга включает концертный хор, в котором поют свыше ста человек. Репертуар хора ежегодно пополняется новыми сочинениями, высоким профессиональным исполнительским мастерством.

Концертный хор ежегодно гастролирует по всему миру. Хор побывал в Голландии, Швейцарии, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии, Англии.

Дискография хора:

 2012 «Литургия Святого Иоанна Златоуста» — П. И. Чайковский (CD посвящён светлой памяти Е. П. Кудрявцевой)
 2007 «Внуши, Боже, молитву мою..»
 «Knabenchor St.Petersburg»
 «Weihnachtsgeschenk»
 «Ein Gruss aus Russland»
 «Knabenchor St. Petersburg. Vol. 5»
 «Volalis»
 «Рождество с Хором Мальчиков Санкт-Петербурга»

Примечания

Ссылки 
 Хоровая Студия Мальчиков и Юношей Официальный сайт, официальная группа «Вконтакте».
 Интервью с Вадимом Пчёлкиным (передача «Вечер. Встречи.», телеканал Санкт-Петербург)
 Прямой эфир с Вадимом Пчёлкиным и участниками хора (телеканал Санкт-Петербург)
 Интервью с Вадимом Пчёлкиным (« Петербургские Встречи», телеканал Культура, часть 1)
 Интервью с Вадимом Пчёлкиным (« Петербургские Встречи», телеканал Культура, часть 2)
 Детский хор России (Северо-Западный фед.округ, 160 чел.). Главный дирижёр — Вадим Пчёлкин. Выступление в Мариинском Театре.
 В Вологде — «Перезвоны» Статья в газете «Труд»
 Концерт в зале бывшего Московского Синодального училища Статья на сайте Портал-Credo.Ru

Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Хоровые дирижёры России
Музыкальные педагоги России
Выпускники Хорового училища имени М. И. Глинки
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории